Munkhgal ist der Nachname folgender Personen:

 Gombosuren Munkhgal (* 1988), mongolischer Schachspieler
 Sodovjamts Munkhgal (* 1971), mongolischer Fußballspieler